Pachastrellidae är en familj av svampdjur. Pachastrellidae ingår i ordningen Astrophorida, klassen horn- och kiselsvampar, fylumet svampdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Pachastrellidae 130 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Horn- och kiselsvampar
Pachastrellidae